Малая Скелевая () — село в Светловодском районе Кировоградской области Украины.

Почтовый индекс — 27540. Телефонный код — 5236. Код КОАТУУ — 3525280705.

Местный совет 
27541, Кировоградская обл., Светловодский р-н, с. Великая Скелевая

Ссылки 
 Малая Скелевая на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Светловодского района